Ligue Féminine de Basketball – francuska liga koszykówki kobiet najwyższej klasy rozgrywkowej, powstała w 1998 pod nazwą Ligue féminine de basket (LFB). W przeszłości rozgrywki najwyższej klasy funkcjonowały pod nazwami - Excellence (1937-1950), Nationale (1951-1973) oraz Nationale féminine 1A (NF1A - 1974-1998).

Finał 

* oznacza wynik zespołu, występującego na własnym boisku.

Mistrzynie Francji 

 1937 : CA Mulhouse
 1938 : Linnet's Saint-Maur
 1939 : Nice Sports
 1940 i 1941 : nie rozegrano
 1942 : CO Périgueux-Ouest
 1943 : Nice Sports  (2)
 1944 : Linnet's Saint-Maur (2)
 1945 : Stade Marseillais UC
 1946 : Fémina Sport Paris
 1947 : US Métro Paris
 1948 : AS Strasbourg
 1949 : Grenoble OU
 1950 : CS Château-Thierry
 1951 : CS Château-Thierry (2)
 1952 : CS Château-Thierry (3)
 1953 : Fémina Sport Montpellier
 1954 : Paris UC
 1955 : Stade de l'Est
 1956 : US Ivry
 1957 : Paris UC (2)
 1958 : AS Montferrand
 1959 : AS Montferrand  (2)
 1960 : Paris UC (3)
 1961 : Paris UC (4)
 1962 : AS Montferrand (3)
 1963 : Paris UC (5)
 1964 : Paris UC (6)

 1965 : Paris UC (7)
 1966 : Gerbe Montceau-les-Mines
 1967 : Gerbe Montceau-les-Mines  (2)
 1968 : Clermont UC
 1969 : Clermont UC (2)
 1970 : Clermont UC (3)
 1971 : Clermont UC (4)
 1972 : Clermont UC (5)
 1973 : Clermont UC (6)
 1974 : Clermont UC (7)
 1975 : Clermont UC (8)
 1976 : Clermont UC (9)
 1977 : Clermont UC (10)
 1978 : Clermont UC (11)
 1979 : Clermont UC (12)
 1980 : Stade Français
 1981 : Clermont UC (13)
 1982 : Asnières Sports
 1983 : Stade Français (2)
 1984 : Stade Français (3)
 1985 : Stade Français (4)
 1986 : Stade Français Versailles (5)
 1987 : Stade Français Versailles (6)
 1988 : BAC Mirande
 1989 : BAC Mirande (2)
 1990 : BAC Mirande (3)
 1991 : Challes-les-Eaux

 1992 : Challes-les-Eaux (2)
 1993 : Challes-les-Eaux (3)
 1994 : Valenciennes-Orchies
 1995 : Bourges
 1996 : Bourges (2)
 1997 : Bourges (3)
 1998 : Bourges (4)
 1999 : Bourges (5)
 2000 : Bourges (6)
 2001 : Valenciennes (2)
 2002 : Valenciennes (3)
 2003 : Valenciennes (4)
 2004 : Valenciennes (5)
 2005 : Valenciennes (6)
 2006 : Bourges (7)
 2007 : Valenciennes (7)
 2008 : Bourges (8)
 2009 : Bourges (9)
 2010 : Tarbes GB
 2011 : Bourges (10)
 2012 : Bourges (11)
 2013 : Bourges (12)
 2014 : Lattes-Montpellier
 2015 : Bourges (13)
 2016 : Lattes-Montpellier (2)
 2017 : Villeneuve-d’Ascq (1)
 2018 : Bourges (14)

Bilans mistrzowski

Statystyki 
 Najwięcej wygranych finałów : 14 (Bourges)
 Najwięcej tytułów mistrzowskich z rzędu : 12 (Clermont UC), od 1968 do 1979

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi francuskiej 

Ligi koszykarskie